Il singolare del torneo di tennis South Orange Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Colin Dibley che ha battuto in finale Vijay Amritraj 6-4, 6-7, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Orange Open 1973